O nome Geórgios Papandréu pode referir-se a dois políticos gregos da mesma família:

 Geórgios Papandréu (1888-1968);
 Geórgios Papandréu (1952).

Desambiguação